Acidente geográfico, o mesmo que lombo (geografia)
 Lombada (livro)
 Lombada eletrônica
 Lombada quadrada
 Lombada dos Esmeraldos ou Lombada da Ponta do Sol, na Ilha da Madeira, Portugal
 Quebra-molas, usados no controle de trânsito